Brushford – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Brushford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)